iznimka
iznimka (računalstvo)
upravljanje iznimkama
sintaksa upravljanja iznimkama